«Сказка старого дуба» — советский рисованный мультипликационный фильм, который создала режиссёр Ольга Ходатаева в 1948 году на киностудии «Союзмультфильм».

Об отношении человека к природе.

Сюжет 

Не так давно в здешних краях жил мальчишка Макарка. Однажды после того, как его бабушка уехала в город, Макарка разгулялся и начал ломать деревья, сбивать гнезда с птенцами, вырезать на стволе дерева своё имя. Старый дуб сделал ему замечание: разве так можно? На это наглец Макарка дерзко сказал, что ничего страшного. Тогда разгневанные деревья и птицы решили проучить негодного мальчика, и началось такое, от чего хулигану поневоле пришлось задуматься и просить прощения…

Создатели

Музыка

Переозвучка 

В 2001 году мультфильм был отреставрирован и заново переозвучен компаниями ООО «Студия АС» и ООО «Детский сеанс 1». В новой версии была полностью заменена фонограмма, к переозвучиванию привлечены современные актёры, в титрах заменены данные о звукорежиссёре и актёрах озвучивания. Переозвучка была крайне негативно воспринята как большинством телезрителей, так и членами профессионального сообщества. Качество реставрации изображения также иногда подвергается критике.

Озвучивание:
 Виталий Ованесов
 Татьяна Канаева
 Ирина Маликова
 Александр Котов

Видеоиздания 
В 2006 году на DVD вышел сборник мультфильмов «Лесные сказки» (дистрибьютор «СОЮЗ Видео»).

Примечания

Ссылки 
 

Рисованные мультфильмы СССР 1948 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Ольги Ходатаевой
Мультфильмы экологической тематики
Мультфильмы о детях